La tumba de Copérnico es el lugar donde reposan los restos mortales de Nicolás Copérnico, en latín Nicolaus Copernicus (Thorn, Prusia Real; 19 de febrero de 1473-Frauenburg, Prusia Real; 24 de mayo de 1543), clérigo y astrónomo que formuló la primera teoría heliocéntrica del sistema solar.

Hallazgo de la tumba 
La tumba fue descubierta en 2005, por Jerzy Gassowski, profesor del Instituto de Arqueología de Pultusk, bajo un tilo de la catedral de Frombork, situada en Polonia, a unos 290 kilómetros al norte de su capital Varsovia, donde Copérnico había sido canónigo.

En noviembre de 2008, después de comparar el ADN extraído de un diente y unos restos óseos encontrados en la tumba, con el de unos cabellos encontrados en un libro del científico, titulado Calendarium Romanum Magnum de Johannes Stoefflerse, se pudo confirmar que efectivamente los restos hallados en 2005, en la catedral polaca eran verdaderamente de Copérnico y también se realizó por parte de la policía científica polaca una reconstrucción facial a partir del cráneo hallado, que coincidía con los retratos que se poseen del mismo.

Véase también 

Copérnico.
Frombork.
Prusia Real.
Polonia.
Reino de Prusia.
Teoría heliocéntrica.
Tumba.

Referencias

Otro artículo sobre el mismo tema

Enlaces externos 
Biografía y lugares turísticos relativos a Nicolás Copérnico
Hallada la tumba de Nicolás Copérnico

Tumbas
Nicolás Copérnico
Historia de Prusia
Historia de Polonia